Матануска-Суситна () — долина Южной Центральной Аляски южнее Аляскинского хребта, в 56 км от Анкориджа. Включает долины рек Матануска, Кник и Суситна. Это самый быстрорастущий регион Аляски, куда входят города Палмер, Уасилла, Биг-Лейк, Хьюстон, Талкитна и Уиллоу. Размер долины ок. 40,23 км (длина), ок. 8-16 км (ширина).

Название 
Топоним Матануска в английский язык перекочевало из русского «матанушка» или «медновцы», которым русские называли индейцев атна, проживавших на Медной реке.

Описание 
Долины отмечена горами Талкитна, Аляскинским хребтом, Чугачскими горами. Последние защищают долину от проливных дождей с залива Аляска, а горы Талкитна препятствуют проникновению арктического холода на севере. Однако, долину продувают ледяной северо-восточный «ветер Матануска» зимой и весной, а тёплый «ветер Кник» приносит пыль с юга.

Местность славится капустой и прочими овощами рекордных размеров, которые выставляют на ежегодной аляскинской ярмарке ().

Прежде существовавший в долине ледник оставил после себя сотни озёр. Реки и озёра долины являются местом для нереста рыб: чавыча, кижуч, нерка, горбуша, кета.

На территории долины размещены 31 парков штата и палаточные лагеря.

Население 
Долина управляется Матануска-Суситна боро. Согласно переписи 2010 года население составляет 88995 человек, что говорит о приросте в 50 % по сравнению с 2000 годом. 11 тысяч жителей долины добираются до работы в Анкоридж (данные 2008 года).

В регионе издаётся газета Mat-Su Valley Frontiersman, имеется учебное заведение Matanuska-Susitna College.

История 
Изначально здесь у реки Кник проживали атабаски танаина, которые впервые встретили европейцев в лице русских путешественников в 1818 году. В 1893 году на реке Кник построили Торговую Кампанию Аляски, а в 1898 году сюда потянулись золотодобытчики. Индейцы танаина населяли Уасиллу, когда здесь вырос город с появлением в 1917 году железнодорожного сообщения, Талкитна — с 1916 года. Министерство сельского хозяйства США установило здесь садоводческую станцию первоначально для обеспечения пропитанием строителей железной дороги.

Как результат депрессии власти Аляски предприняли меры по привлечению в регион людей. В 1934 году здесь насчитывалось лишь 100 семей. Благодаря новому курсу Рузвельта в 1935 году заселили долину 203 семей из Миннесоты, Висконсина, Мичигана, штатов, где зимний климат приближен к местным условиям.

В 1939 году Доклад Слэттери включил долину в список регионов переселения еврейских иммигрантов, но план не реализовался.

Примечания

Литература 
 Литвинский Михаил. XIII. Аляска // Я Агасфер. ИРИС ГРУПП, 2014

Матануска-Суситна
География Аляски